Абе́р-Пош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний схід від Ліона, 50 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 495 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки

Посилання 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 

 Абер-Пош на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Абер-Пош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя